RRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Robinson River (Australia)